Il singolare del Moselle Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Gilles Simon, che quest'anno ha deciso di non partecipare al torneo.

Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto in finale Ivan Ljubičić per 6-3, 64-7, 6-3.

Teste di serie 

  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Aleksandr Dolgopolov (semifinale)
  Ivan Ljubičić (finale)

 Michaël Llodra (primo turno)
 Xavier Malisse (quarti di finale, ritirato)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Gilles Müller (semifinale)

Qualificati 

  Mathieu Rodrigues (secondo turno)
  Igor Sijsling (quarti di finale)

 Nicolas Renavand (secondo turno)
 Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2011
ATP World Tour 2011